{{Шахматист
 |Имя                  = Леньер Домингес Перес
 |Оригинал имени       = Lenier Domínguez Pérez
 |Изображение          = Dominguez perez leinier 20081119 olympiade dresden.jpg
 |Ширина               = 
 |Описание изображения = 
 |Страны               =  (с 2018)
 |Дата рождения        = 23.9.1983
 |Место рождения       = 
 |Дата смерти          = 
 |Место смерти         = 
 |Место проживания     = 
 |Звание               = 
 |Максимальный рейтинг = 2768 (май 2014)
 |Актуальный рейтинг   = 
 |Номер ФИДЕ           = 3503240
 |Награды и премии     = 
}}Леньер Домингес Перес''' (; род. 23 сентября 1983, Гавана, Куба) — американский (ранее кубинский) шахматист, гроссмейстер (2000).

Чемпион Кубы (2002, 2006). В составе сборной Кубы участник 8-и Олимпиад (2000—2014) и 3-х командных чемпионатов мира (2001—2005, 2015). Победитель турнира в Барселоне (2006).

8 ноября 2008 на турнире в Алма-Ате завоевал звание чемпиона мира по блицу.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Кубы
Чемпионы мира по блицу